

Населені пункти та їхні частини
 Страшево — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Страшево — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Страшево — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Страшево — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Страшево — частина міста Вонгровець у Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства
 Страшево — осада в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки